Three Imaginary Boys — дебютный альбом английской группы The Cure, выпущенный в мае 1979 года на лейбле . Чуть позже альбом был выпущен в США с изменённым порядком песен, добавленными новыми синглами и под названием Boys Don’t Cry. Альбом был переиздан в 2004 году.

История создания 
Песня «Foxy Lady» записана с вокалом Майкла Дэмпси и была лишь пробой, не предназначенной для выпуска на альбоме, поэтому её нет на американской версии релиза. Смит настаивал: «Включение на альбом песен „Object“, „World War“ а также „Foxy Lady“ были его [Криса Перри] выбором, я даже думать о них не мог, настолько я их ненавижу». Фирма звукозаписи не только решала, какие песни пойдут на альбом. Обложка также была выбрана без какого-либо согласия Роберта. Этапы выпуска всех последующих работ The Cure Смит контролировал лично. Песни с альбома группа исполняла «на бис», когда основной сет-лист уже отыгран.

Во время 4Tour в 2007—2008 году «на бис» с альбома исполнялись песни «Three Imaginary Boys», «Fire in Cairo», «Boys Don’t Cry», «Jumping Someone Else’s Train», «Grinding Halt», «» и «Killing an Arab» (под названием «Killing Another»).

«Subway Song» в последний раз была исполнена в 1996 году во время Swing Tour.

«Foxy Lady» в последний раз была исполнена в 1992 году во время Wish Tour.

«It’s Not You» в последний раз была исполнена в 1993 году.

Список композиций

Оригинальное издание 1979 года

Переиздание 2004 года 
Альбом был переиздан 29 ноября 2004 года в Великобритании (7 декабря в США) и включал в себя второй диск с ранее не выпускавшимся материалом, раритетами и записями группы времён Easy Cure с  в составе. Существует также однодисковое издание, выпущенное 5 сентября 2005 года в Великобритании и 28 марта 2006 года в США, включающее в себя только оригинальный альбом.

Самый первый сингл группы «Killing an Arab» не был включён в переиздание из-за своей скандальной известности и провокационного названия.

Первый диск 
Список композиций
Оригинальный альбом с песней «The Weedy Burton», отмеченной как тринадцатая дорожка.

Второй диск 
Список композиций
Включает в себя раритетные записи из домашней коллекции Роберта Смита, а также синглы поры 1977—1979, кроме «Killing an Arab»

Участники записи 
Список составлен по сведениям базы данных Discogs.

The Cure:
 Роберт Смит — гитара, вокал, губная гармоника в песне «Subway Song»;
  — бас-гитара, бэк-вокал, вокал в песне «Foxy Lady»;
  — ударные.

  — гитара (в демозаписях дополнительного диска ремастированного издания 2004 года).

Технический персонал:
  — продюсер;
  — звукоинженер;
 Майкл Джей Даттон — ассистент звукоинженера;
 Мартин Годдард — фотограф;
 Конни Джуд — иллюстрации;
 Дэвид Драгон — иллюстрации;
 Билл Смит — фотограф, дизайн.

Позиции в хит-парадах и уровни продаж 

Еженедельные чарты:

Примечания

Литература 
Профильная:
 

Общая:

Ссылки 
 

Альбомы The Cure
Дебютные альбомы 1979 года
Альбомы Fiction Records